Es gibt zwei Arten von Wasserpfeifen:

 Shisha, eine traditionell orientalische Wasserpfeife, die mit Schlauch und meist mit speziellem Tabak geraucht wird. 
 Bong, eine Wasserpfeife, die ohne Schlauch geraucht wird

Siehe auch